Johannes Bornemann ist der Name folgender Personen:
* Johannes Bornemann (Pädagoge) (1604–1636), deutscher Pädagoge und Gymnasialrektor 
 Johannes Bornemann (Politiker) (1778–1885), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Waldecker Landstandes 

Siehe auch:
 Hans Bornemann
 Johann Bornemann